

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Emma Portner, danseuse canadienne ;
 Margit Pörtner, (1972-2017 ), curleuse danoise ;
 Nikola Portner (né en 1993), handballeur suisse ;
 Paul Pörtner, (1925-1984), dramaturge et écrivain allemand ;
 Zlatko Portner (1962-2020), handballeur Yougoslave.

Homonymie
Homonymie de patronyme